Filipino hace referencia a varios artículos:

Filipinas 
Relativo a Filipinas, como por ejemplo:
 Demografía de Filipinas.
 Idioma filipino o tagalo, etc.

Felipe 
 Lo relativo a Filipo o Felipe
 La denominada Era filipina.

Localidades 
 Filipino (Luisiana), localidad estadounidense.
 Philippine, una localidad de Países Bajos.

Además 
 Filipinos (marca de rosquillas), denominación comercial de una clase de pequeñas rosquillas con chocolate.
 Punto filipino, expresión que se usa para designar a alguien deshonesto, desvergonzado, malintencionado e inmoral. Se deriva de una forma de estafa que realizaba un timador (el punto) que pretendía tener un negocio en Filipinas (en realidad inexistente), a cuenta del cual obtenía dinero de los timados.

Notas